Spätta kan avse:

 Spätta – en plattfisk, se rödspätta
 Spätta (kvinna) – en benämning på en kvinna i en subkultur